Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Washington Commanders dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2021 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Direkter Vergleich 
Mit 180 Spielen fanden die meisten Spiele der Commanders gegen die New York Giants statt. Am erfolgreichsten gegen die aktuellen Teams der NFL sind sie gegen die Jacksonville Jaguars.

Legende:

Alle Saisons seit 1932

Erstrunden Draft-Picks 

Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem NFL-Draft aufgelistet, die die Commanders seit dem ersten Draft 1936 getätigt haben. Sie konnten zweimal den Gesamtersten im NFL-Draft auswählen (1948 und 1962). Von den Crimson Tide der University of Alabama haben die Commanders bisher mit vier Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 Washington Commanders auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Head-to-head auf pro-football-reference.com
 NFL Draft History auf nfl.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde